El término enajenación puede referirse a:

En economía
 enajenación, disolución de un patrimonio.

En Derecho
 enajenación

En psicología
 enajenación mental o locura

En filosofía
 alienación, especialmente en:
 en Ludwig Feuerbach, concepto de enajenación
 en Karl Marx, la teoría marxista de la alienación (Manuscritos económicos y filosóficos de 1844)